Jean Baptiste Loeillet puede referirse a:

 Jean Baptiste Loeillet de Londres, compositor del período barroco que vivió y trabajó en el Reino Unido.
 Jean Baptiste Loeillet de Gante, su primo, también compositor del mismo período.